Quercetanus ist die latinisierte Namensform von Duchesne/du Chesne:
 André Duchesne (1584–1640), französischer Geograph und Historiker
 Joseph Duchesne (um 1544–1609), französischer Arzt und Alchemist